

Presentación Previa 
La pareja formada por Dudi Sela y Jimmy Wang fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja formada por el polaco Tomasz Bednarek y el canadiense Adil Shamasdin ganaron el título, derrotando a Gero Kretschmer y Michael Venus en la final, 7–5, 6–75, [10–8]

Cabezas de serie 
 Gero Kretschmer /  Michael Venus (FINAL)
 Paul Hanley /  André Sá (Semifinales)
 'Tomasz Bednarek /  Adil Shamasdin (CAMPEONES)
 James Cerretani /  Andreas Siljeström (Primera ronda)

Cuadro

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Guadalupe 2014